Erhart (také Erhard nebo Erhardt) může znamenat:

příjmení
 Adolf Erhart (1926–2003), český lingvista
 Carl Erhardt (1897–1988), britský lední hokejista
 Gregor Erhart (1470?–1540), německý gotický sochař
 Herbert Erhardt (1930–2010), německý fotbalista
 Ludwig Erhard (1897–1977), německý ekonom, ministr hospodářství a spolkový kancléř
 Martin Erhard viz Martin Růžek (1918–1995), český herec
 Michel Erhart (kolem 1440/45 – po 1522), německý pozdně gotický sochař a řezbář
 Walter Erhardt (* 1952), německý botanik a spisovatel

jméno
 Erhart ze Skal (asi 1354 – 1415), moravský šlechtic
 Erhart starší z Kunštátu (před 1360 – po 1410), moravský šlechtic
 Erhart mladší z Kunštátu († 1414), moravský šlechtic
 Erhard z Řezna (715–717), misijní biskup v Bavorsku

 Seznam článků začínajících na „Erhart“